Priarius ou Priar est un roi des Lentiens, un peuple alaman, dont le territoire s'étendait vers la Rhétie. Il est mort à la bataille d'Argentovaria (Horbourg), en Alsace.

Roi des Alamans
Adversaire de la Rome antique
Histoire de l'Allemagne antique